L'automation consiste à utiliser les services d'un logiciel dans une application informatique.

L'automation peut donc être considérée comme une procédure d'automatisation.

Champs d'application

Informatique musicale 
En informatique musicale, dans un séquenceur, l'automation consiste à programmer des changements de réglages pendant la lecture d'un morceau, comme la variation de volume d'une piste audio.
Cette mise en place peut se faire par mimétisme : le logiciel enregistre en temps réel des mouvements venant de l'utilisateur pour les reproduire lors des prochaines exécutions du morceau. Elle peut également se faire au moyen du tracé d'une courbe dans le séquenceur, représentant l'évolution du paramètre indiqué en fonction du temps (dans cet exemple, le volume en fonction du temps).

Voir aussi 

 
Terminologie du logiciel